Kierowca – osoba kierująca pojazdami silnikowymi
 Kierowca (oryg. The Driver) – amerykańsko-brytyjski film akcji z 1978 roku, reż. Walter Hill
 Kierowca – polski thriller z 2008 roku, reż. Jérôme Dassier
 Kierowca (oryg. Wheelman) – amerykański film z 2017 roku, reż. Jeremy'ego Rusha

Zobacz też